(pape), pape de 768 à 772
  de Clermont, évêque d'Auvergne entre 1010 et 1014
  de Hongrie, roi de Hongrie de 1147 à 1172
  de Sancerre (1235 -  1300), chevalier, seigneur de Châtillon-sur-Loing, de Marchéville, de La Loupe et de Saint-Brisson.
  d'Auriac, évêque de Mende entre 1275 et 1284.
  de Moldavie ou  Ştefan cel Mare,  (1433  - 1504), prince de Moldavie de 1457 à 1504. 
  Bethlen prince de Transylvanie en 1630